Vrtoče je lahko:
 Vrtoče, Bosanski Petrovac (Bosna in Hercegovina)
 Vrtoče, Drvar (Bosna in Hercegovina)
 Vrtoče, Milići (Bosna in Hercegovina)
 Vrtoče, Slovenija